Кривцовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Кривцовское сельское поселение — входит в Яковлевский район

Московская область
 Кривцовское сельское поселение — входит в Солнечногорский район

См. также 
 Кривцовский сельсовет — сельское поселение в Щигровском районе Курской области.